Le terme Hôtel Continental s’applique à plusieurs édifices :
 L'ancien hôtel Continental Belgrade, actuel Crowne Plaza Belgrade à Belgrade en Serbie
 L'hôtel Continental à Bruxelles en Belgique
 L'ancien hôtel Continental à Paris en France, actuel Westin Paris Vendôme
 L'ancien Hôtel Continental à Berlin
 L'hôtel Continental à Pau en France
 L'ancien hôtel Continental-Savoy au Caire en Egypte
 Hotel Continental, film américain sorti en 1932

Homonymie